GDG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Magdagachi (Russia)
 gdg – codice ISO 639-3 della lingua ga'dang